Maierleiten ist der Name folgender Orte:

  Maierleiten (Gemeinde Gramastetten), Ortschaft von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
  Maierleiten (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark